Bund Deutscher Pfadfinderinnen bezeichnet
 einen von 1912 bis 1933 aktiven Pfadfinderinnenbund, siehe Bund Deutscher Pfadfinderinnen (1912–1933)
 einen von 1949 bis 1976 aktiven Pfadfinderinnenbund, siehe Bund Deutscher Pfadfinderinnen (1949–1975)
 den aus dem Bund Deutscher Pfadfinder hervorgegangenen Bund Deutscher PfadfinderInnen.